Ce nom correspond à deux espèces d'amphibiens :
 Eleutherodactylus parvus Girard, 1853 est maintenant Ischnocnema parva (Girard, 1853)
 Eleutherodactylus parvus Barbour & Shreve, 1937 nec Girard, 1853 est maintenant Eleutherodactylus cubanus Barbour, 1942

Eleutherodactylinae
Brachycephalidae
Synonyme d'anoures (nom scientifique)